De Songlingornithidae zijn een groep vogels, behorend tot de Ornithuromorpha, die tijdens het vroege Krijt leefden in het gebied van het huidige China.

In 1997 benoemde Hou Lianhai een "familie" Songlingornithidae om het typegenus Songlingornis een plaats te geven.

De eerste definitie als een klade was door Martin Martyniuk in 2012: de groep bestaande uit Songlingornis linghensis en alle soorten nauwer verwant aan Songlingornis dan aan Chaoyangia beishanensis of de huismus Passer domesticus.

De Yanornithidae, de Yanornithiformes sensu Martyniuk en de Yixianornithidae zijn vermoedelijk jongere synoniemen.

Mogelijke songlingornithiden  zijn Yanornis, Yixianornis, Piscivoravis en Hollanda. Afgezien van die laatste soort betreft het vormen uit de Jiufotangformatie die dateert uit het Albien. Ze hebben opvallend lange voeten, met de middenvoet tot 70% langer dan het dijbeen. De middelste achterste uitsteeksels van hun borstbeenderen krommen naar elkaar toe zodat fenestrae gevormd worden. Sommige van hun fossielen zijn gevonden met vissen in de buikholte of zelfs in de snavel.

Het volgende kladogram toont een mogelijke evolutionaire stamboom.

Literatuur
 Hou L., 1997, Mesozoic birds of China Taiwan Provincial Feng Huang Ku Bird Park. Taiwan: Nan Tou. 228 pp

Uitgestorven vogels